Mecklenburgisch-Vorpommersche Küche steht für:

 Mecklenburgische Küche
 Pommersche Küche